Această pagină este o listă a statelor componente a Statelor Unite ale Americii aranjate in ordinea suprafeței totale, suprafeței uscatului  și a suprafeței apei.

Suprafață totală

Suprafața uscatului

Suprafațele de apă

Sursă 

Toate informațiile au fost furnizate de Biroul de recensământ al SUA și sunt aduse la zi pentru anul 2006 prin estimare și extrapolare. 

 Suprafață